Feldkirch kan syfta på:

Frankrike 
Feldkirch, Haut-Rhin, en kommun i departementet Haut-Rhin

Österrike 

Feldkirch, Vorarlberg, en kommun i förbundslandet Vorarlberg
Feldkirch (distrikt), ett distrikt i förbundslandet Vorarlberg, vars distriktshuvudort är Feldkirch, Vorarlberg
 Feldkirchs stift, geografiskt motsvarande Vorarlberg
EHC Feldkirch 2000, en ishockeyklubb från Feldkirch

Se även 
 Feldkirchen